mCi – millicurie, 1/1000 di Curie, unità di misura non-SI
 MCi – megacurie, 1.000.000 di Curie, unità di misura non-SI, 1 MCi = 3.7&volte;1016 decadimento radioattivo per secondo o becquerel.
 MCI – millecentouno nel sistema di numerazione romano

Codici 
 MCI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Kansas City, Kansas City (Missouri), Stati Uniti d'America
 mci – codice ISO 639-3 della lingua mese
 Mass casualty incident – abbreviazione nel soccorso di emergenze
 Michigan City (Amtrak) – Indiana, USA; stazione Amtrak codice MCI

Aziende
 MCI Inc. – azienda statunitense di telecomunicazioni della Verizon Communications
 MCI Communications – originariamente Microwave Communications Inc., azienda MCI dal 1963 al 1998
 Mobile Telecommunication Company of Iran
 MCI Group Holding SA – azienda di eventi, comunicazione
 Motor Coach Industries – azienda di coach/bus
 Music Center Incorporated – successivamente Music Consultants Incorporated, azienda di elettronica per l'audio
 Mirror Controls international – azienda olandese di componenti automotive

Istituti
 Maine Central Institute – scuola del Maine, USA
 Marine Corps Institute – scuola del corpo dei Marines
 Martingrove Collegiate Institute – scuola secondaria a Toronto, Ontario
 Medical Council of India
 Mennonite Collegiate Institute – scuola religiosa privata a Gretna, Manitoba
 Museum Conservation Institute – Smithsonian Institution
 Motek Cultural Initiative – ONLUS di Toronto per la cultura israelitica
 Management Center Innsbruck – istituto superiore austriaco

Scienza e tecnica
 Mild cognitive impairment – deterioramento cognitivo lieve
 Magnetic current imaging con Microscopio a dispositivo SQUID a scansione
 Modulation contrast imaging – termine relativo all'optical transfer function
 Muconate lactonizing enzyme – enzima
 Motore a combustione interna
 Massa cellulare interna dell'embrione, o nodo embrionale

Informatica
 Media Control Interface/Multimedia Control Interface – interfaccia API per periferiche multimediali Microsoft Windows o OS/2
 Malicious Caller Identification – servizio telefonico

Musica
 MCI, MCI Records – etichetta discografica di Frank Farian

Militaria
 Meal, Combat, Individual – razione successiva alla razione C

Economia
 Monetary conditions index – indice macroeconomico

Ambiente
 Macroinvertebrate community index – indice di misura dello stato ambientale in Nuova Zelanda

Costume
 Miss Chinese International – concorso di bellezza

Elettronica
 Motion Clarity Index –  (MCI) Valore adimensionale che descrive la qualità del LCD per mostrare un'immagine in movimento, MCI è il termine usato da LG.  Altri costruttori usano termini simili: Samsung – Clear Motion Rate (CMR), Philips – Perfect Motion Rate (PMR), Sony – Motionflow XR e Panasonic – Back Light Scanning (BLS). Tutti usano il pannello nativo con frequenza di aggiornamento di almeno 100 Hz, ma la retroilluminazione e i processori possono usare frequenze maggiori con 'obiettivo di migliorare le immagini in movimento.

Religione 
 M.C.I. – Missionarie Crociate della Chiesa